Копьё, Копье:

В военном деле:
 Копьё — колющее или колюще-рубящее древковое холодное оружие.
 Верёвочное копьё — китайское холодное оружие.
 Кабанье копьё — разновидность копья для охоты на кабанов.
 Турнирное копьё — разновидность копья для участия в рыцарском турнире.
 Копейщик — вид пехоты в русском войске XVI — начала XVIII веков.
 Копьеметалка — древнейшее метательное холодное оружие, предназначенное для метания лёгких копий (дротиков).

 Огненное копьё — древнее китайское огнестрельное оружие.
 Копьё — средневековая тактическая единица.
 «Копьё» — советский проект подвижного грунтового ракетного комплекса с одноимённой малогабаритной жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
 СПГ-9 «Копьё» — советский противотанковый гранатомёт.
 «Длинное копьё» (Long Lance) — японская торпеда времён Второй Мировой войны.
 «Пылающее копьё» — воздушная операция США во время Вьетнамской войны.

В спорте:
 Копьё — спортивный метательный снаряд для одной из олимпийских дисциплин лёгкой атлетики.

В религии:
 Копьё Судьбы, или Копьё Христа, Копьё Лонгина — библейская христианская реликвия, пика, которую, согласно евангельскому рассказу, римский воин Лонгин вонзил в подреберье распятого Иисуса Христа.
 Венское копьё, или Хофбургское копьё, Копьё Святого Маврикия — христианская реликвия, считается вероятным оригиналом Копья Судьбы. 
 Копие — предмет церковной утвари, применяемый в христианском богослужении, обоюдоострый нож с треугольным лезвием.

В архитектуре:
 Копьё () — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Армении.

В живописи:
 «Копья» — второе название картины Веласкеса «Сдача Бреды».

В зоологии:
 Копьеносые (Megadermatidae) — семейство млекопитающих отряда рукокрылых подотряда летучих мышей.

В литературе:
 «Драконье копьё» — фантастическая вселенная и книжный цикл.
 «Чёрное Копьё» — вторая книга цикла «Кольцо Тьмы» Ника Перумова.
 «То самое копьё» — книга Дмитрия Колосова.

В политике:
 «Копьё нации» — вооружённое крыло Африканского национального конгресса (ЮАР, 1961—1994).
В технике:
 Кислородное копьё - аппарат для резки металла, железобетона

См. также 
  (топоним)